Рубинште́йн Алекса́ндр Я́ковлевич (род. 7 января 1947) — российский учёный-экономист, кандидат экономических наук, доктор философских наук, профессор. Автор более 200 научных работ по различным вопросам экономики. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2007). Кавалер Ордена Почёта (2003).

Биография 
Родился в семье Якова Михайловича Рубинштейна (03.12.1914 — 25.11.2012), учителя истории, долгие годы преподававшего историю в Школе имени Гнесиных.

Учился в Московском государственном университете, закончил механико-математический факультет в 1971 году по специальности «математика». В 1976 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике, в 1992 году — докторскую диссертацию по философии.

Разработчик (вместе с Р. С. Гринбергом) оригинальной научной концепции экономической социодинамики (2000) — нового направления в экономической теории.

Ответственный редактор и основной автор первого в России учебника «Экономика культуры» (первое издание — в 2005 году).

По состоянию на октябрь 2010 года занимал следующие должности:
 Первый заместитель директора Института экономики РАН,
 Заведующий кафедрой экономики исполнительских искусств Школы-студии (ВУЗ) при МХАТ им. А. П. Чехова,
 Главный редактор «Журнала Новой экономической ассоциации».

Некоторые работы 
 Issues of Price and Subsidy in the Arts in The U.S.S.R. // Journal of Cultural Economics, Volume 11, № 2, 1987.
 Введение в экономику исполнительского искусства. — М., 1991.
 Рубинштейн А. Я., Гринберг Р. С. Трудности рыночной адаптации: цены, доходы, социальная защита // Общественные науки и современность. 1992. № 5. С. 39—45.
 Социальная экономика: введение в новую аксиоматику// Российский экономический журнал. 1997, № 1 (в соавторстве).
 Finanzierung der Kultur in Russland: Analyse und Mechanismus derStaatlichen. Unterstutzung. Koln, BRD, «BIOST», 1997.
 Рубинштейн А. Я., Гринберг Р. С. Проблемы общей теории социальной экономии // Экономическая наука современной России. 1998. № 2. С. 34—56.
 Экономическая социодинамика. — М., 2000 (в соавторстве).
 Структура и эволюция социального интереса. — М., 2003.
 Экономика социального сектора: проблемы теории. — М., 2004.
 Разработка принципов и механизмов поддержки гуманитарного сектора экономики// Россия в глобализирующемся мире. — М., 2004.
 Социальная политика в контексте «нормативной теории государства».
 Финансовые аспекты реформирования отраслей социальной сферы (Научные труды ИЭПП № 60).
 К теории рынков опекаемых благ. Статья 1. Опекаемые блага и их место в экономической теории // Общественные науки и современность. 2009. № 1. С. 139—153.
 К теории рынков опекаемых благ. Статья 2. Социодинамическое описание рынков опекаемых благ // Общественные науки и современность. 2009. № 2. С. 138—-150.
 Некоторые теоретические соображения о природе нынешнего кризиса // Журнал новой экономической ассоциации. 2009. № 1—2. С. 240—242.
 Вторые международные ялтинские чтения. Мировой экономический кризис (5—7 мая 2009 г., Алушта, Украина) // Журнал новой экономической ассоциации. 2009. № 3—4. С. 265—268.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Института экономики РАН
 Рубинштейн Александр Яковлевич: информация на сайте проекта Соционет/ЦЭМИ РАН/ИЭОПП
 Рубинштейн Александр Яковлевич: информация на сайте Федерального образовательного портала «ЭСМ»
 Рубинштейн Александр Яковлевич: информация на сайте Школы-студии МХАТ

Философы России
Сотрудники Института экономики РАН
Педагоги Школы-студии МХАТ
Сотрудники Государственного института искусствознания
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ